Dammkrug steht für:

 Dammkrug (Bliesdorf), Wohnplatz der Gemeinde Bliesdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dammkrug (Fehrbellin), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Dammkrug (Kalbe), Wohnplatz im Ortsteil Güssefeld der Stadt Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt